Telioclipeum är ett släkte av svampar. Telioclipeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Telioclipeum